Ејџенси има више значења:
 Ејџенси (Ајова)
 Ејџенси (Мисури)